Bernardino de Mendoza (1501-1557), militare e politico spagnolo
 Bernardino de Mendoza (1540-1604), militare, diplomatico e scrittore spagnolo
 Bernardino Suárez de Mendoza (?-1592), conte di Coruña
 Bernardino de Velasco y Mendoza (1555-1621), conte di Salazar, presidente del Consejo de Hacienda